Acronis True Image
Tebibyte

Desambiguações de siglas